Yuma kan verwijzen naar:

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Yuma (Arizona)
 Yuma (Colorado)

Televisie
 Yuma (1971), een Amerikaanse film uit 1971
 Yuma (2012), een Poolse film uit 2012

Volk:
 Yuma (volk)